Die ADAC GT Masters 2018 war die 12. Saison der ADAC GT Masters. Darin wurden 14 Läufe an sieben Rennwochenenden gefahren. Der erste Lauf fand am 14. April in Oschersleben und der Finallauf am 23. September auf dem Hockenheimring statt. Die Rennen wurden in Deutschland, Tschechien, Österreich und in den Niederlanden gefahren.

Die Fahrerwertung gewannen Robert Renauer und der Franzose Mathieu Jaminet mit 137 Punkten in einem Porsche 911 GT3 R. Die Teamwertung gewann MANN-FILTER Team HTP mit 178 Punkten.

Die Trophywertung gewann der Schweizer Remo Lips zum dritten Mal in Folge mit 360,5 Punkten und der Südafrikaner Sheldon van der Linde gewann mit 204 Punkten die Juniorwertung.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Teams sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 69 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
In der Teamwertung wird das jeweils bestplatzierte Fahrzeug eines Teams gewertet. Weitere Fahrzeuge aller Teams fallen für diese Wertung aus dem Klassement. Die folgenden Fahrzeuge rücken im Klassement auf. Es kamen 21 Teams in die Punktewertung.

Medien 
Die Rennen der ADAC-GT-Masters-Serie wurden 2018 live auf Sport1 bzw. Sport1+ übertragen. Zusätzlich wurden die Rennen und die Qualifikationstrainings auf YouTube live gestreamt.

Weblinks 
 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2018
Motorsportsaison 2018